Сан Педро Хикајан има више значења:

 Општина Сан Педро Хикајан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Хикајан (Сан Педро Хикајан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику